Viktor Lennartsson, född 12 november 1993 i Karlstad, är en svensk professionell ishockeyspelare (ytterforward) för BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Tidigare har Lennartsson spelat i en lång rad klubbar och ligor i Sverige, Tyskland och Österrike. I Hockeyallsvenskan har han även spelat några matcher för Mora IK, I Hockeyettan, har han spelat för bl.a. Kumla HC, Tranås AIF, Nybro Vikings och Forshaga IF.

Klubbkarriär

Källor 

Födda 1993
Idrottare från Karlstad
Levande personer
Män
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i EC Salzburg
Spelare i EV Landshut
Spelare i Forshaga IF
Spelare i Hudiksvalls HC
Spelare i Kumla HC
Spelare i Köping HC
Spelare i EHC Lausitzer Füchse
Spelare i Mora IK
Spelare i Moskitos Essen
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tranås AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare